В парному розряді жіночого тенісного турніру ASB Classic 1987,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Анна-Марія Фернандес і Джулі Річардсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Гретхен Магерс і Елізабет Мінтер 4-6, 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Барбара Геркен /  Террі Фелпс (чвертьфінал)
 Синтія Макгрегор /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Анна-Марія Фернандес /  Джулі Річардсон (чемпіонки)
 Гретхен Магерс /  Елізабет Мінтер (фінал)

 Белінда Кордвелл /  Луїс Філд (півфінал)
 Карін Баккум /  Маріанне ван дер Торре (півфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Auckland Open